De  FA Community Shield 2005 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 83e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld in het Millennium Stadium te Cardiff op 7 augustus 2005 door Chelsea, dat in het seizoen 2004/2005 de Premier League won, en Arsenal, na strafschoppen de winnaar van de FA Cup in 2005. Dennis Bergkamp, met Jens Lehmann ouderdomsdeken, begon aan de wedstrijd voor Arsenal. Bergkamp werd aan de rust aan de kant gelaten voor Robin van Persie. Arjen Robben (Chelsea) werd na 69 minuten vervangen door Shaun Wright-Phillips. Chelsea won met 2–1. De Ivoriaan Didier Drogba scoorde beide Chelsea-doelpunten. De aansluitingstreffer van Cesc Fàbregas mocht niet baten voor The Gunners.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2004/05
 Finale FA Cup 2005
 Finale League Cup 2005

FA Community Shield
Voetbal in 2005
Sportevenement in Cardiff